Sunday Bloody Sunday (film), een film uit 1971 geregisseerd door John Schlesinger, met Murray Head, Peter Finch en Glenda Jackson
Sunday Bloody Sunday (Lennon), een nummer van John Lennon
Sunday Bloody Sunday (U2), een nummer van U2